La base aérienne 116 « Lieutenant-colonel Papin » de Luxeuil-Saint-Sauveur de l'Armée de l'air française est située à  au sud de la ville de Luxeuil-les-Bains dans le département de la Haute-Saône. Après les usines PSA Peugeot-Citroën de Vesoul, la base est le second employeur quant aux effectifs dans la Haute-Saône. La base occupe une superficie totale de  et possède une piste aux normes OTAN.

La base abrite la  de chasse, reformée le .

C’est en 1950, sous l’impulsion du ministre de l’Air, André Maroselli, qui est également maire de Luxeuil-les-Bains, qu’un vaste programme d’infrastructure est lancé pour installer sur le site une grande base aérienne moderne aux normes Otan

Histoire

La Première Guerre mondiale 
 1912 : l'emplacement actuel de la base est choisi pour la construction d'un terrain de 
 avril 1916 : installation des escadrilles MF29, MF123 et MF214 du Groupe de Bombardement 4 "Belfort"
 18 avril 1916 : formation de l'escadrille américaine 124 par Norman Prince et Frager Curtiss qui fera mouvement vers le terrain de Cachy dans la Somme où elle prendra le nom d'escadrille La Fayette et choisira son insigne "La Tête de Sioux" toujours porté par les Mirage 2000 du 2/4 La Fayette

L'entre-deux-guerres 
 1918-1930 : le terrain de Luxeuil est utilisé comme terrain de secours
 1930-1937 : terrain de manœuvres
 novembre 1937 - mai 1940 : installation du Groupement d'Aviation et d'Observation 543

La Seconde Guerre mondiale 

 27 août 1939 : installation du Groupe de Chasse 2/7 sur Morane-Saulnier MS.406
 10 mai 1940 : la base est bombardée par la Luftwaffe
 1940 - 1944 : le terrain est utilisé par la Luftwaffe
 septembre 1944 : de nombreuses unités alliées s'installent sur le terrain dont le Groupe de Chasse 2/5 sur P-47D, le Groupe de Chasse 1/3 sur Spitfire et le Groupe de Reconnaissance 2/33 sur P.51 Mustang

La guerre Froide 
 29 avril 1945 : formation d'un aéro-club
 1950 : il est décidé la construction d'une base aux normes OTAN sur l'emplacement du terrain
 1951 : début des travaux
 Octobre 1952 : des Vampire peuvent se poser sur la piste en grilles métalliques (PSP)
 12 juin 1953 : la 11e escadre de chasse créée à Reims prend ses quartiers sur la nouvelle base aux normes OTAN de Luxeuil
 22 novembre 1953 : inauguration officielle de la base
 18 juillet 1958 : la base est baptisée « Lieutenant-colonel Papin »
 10 juin 1961 : la 4e escadre de chasse et l'Escadron de Reconnaissance Tactique 1/33 prennent la place de la  EC qui fait mouvement vers la base de Bremgarten en Allemagne de l'Ouest 
 Mai 1966 : installation de l'Escadron de bombardement 3/94 Arbois avec ses bombardiers nucléaires Mirage IVA
 Janvier 1967 : l'ERT 1/33 quitte Luxeuil pour la base de Strasbourg-Entzheim
 Mai 1967 : formation du Centre de Prédiction Radar 00/339 (CPR 00/339)
 1969 : le CPR est redésigné Centre de Prédiction et d'Instruction Radar 00/339 (CPIR 00/339) 
 1972 : lors de travaux d'aménagement, un trésor monétaire composé de plusieurs milliers de monnaies constantiniennes est découvert sur la base 
 1973 : l'EB 3/94 est doté d'armes nucléaires tactiques AN.22
 Octobre 1983 : dissolution de l'EB 3/94
 30 mars 1988 : arrivée des premiers Mirage 2000N
 10 novembre 1988 : derniers vols de la  EC sur Mirage IIIE
  juillet 1988 : le CPIR devient le Centre d'instruction tactique 00/339 (CITAC 00/339)

Le ravitaillement en carburant aviation est assuré par le réseau d'oléoducs en Centre-Europe de l'OTAN

L'après guerre froide 

 1993 : dissolution de la  Escadre de Chasse, les EC 1/4 et 2/4 devenant autonomes
  juillet 2006 : dissolution du CITAC

Lors de la réorganisation des forces armées françaises entreprise en 2008, la BA 116, un temps menacée de fermeture, a été confirmée comme base aérienne stratégique. Ses  employées (dont 101 civils) sur une emprise de 480 ha en font le second employeur du département et ses 38 millions d'euros de soldes aux militaires  une source importante de revenus pour Luxeuil.

En , les installations de l'escadron nucléaire EC-2/4 La Fayette sont transférées à la BA 125 d'Istres, la dissolution de la BA étant prononcée le . Fin juillet, la base reçoit néanmoins les 23 Mirage 2000-5F de l'EC-1/2 Cigognes de la BA 102-Dijon-Longvic jusqu'en 2018.

Le , un Mirage 2000-5 de la BA 116 s'écrase sur le territoire de la commune de Froideconche. Le lieutenant-colonel taïwanais Wang Tung-Yi qui pilotait l'avion meurt dans l'accident.

Le , le ministre de la Défense annonce la dissolution de l'escadron de défense sol-air 04/950 pour l'été 2014.

Le , un Mirage 2000-5 de la BA 116 s'écrase près de la forêt du Banney entre Luxeuil et Fontaine-lès-Luxeuil.

Unités historiques 
L'escadron de défense sol-air 04/950 « Servance » équipé depuis le  du système d’arme sol-air moyenne portée terrestre (SAMP/T). Cet escadron est dissous à l'été 2014.

Unités en 2015 
Depuis le , la base abrite la  de chasse qui comporte une seule unité navigante, l'escadron de chasse 1/2 Cigognes et ses Mirage 2000-5F.

Commandants 

 Colonel Jean-Jacques Mailhol (4 septembre 2014 - 2 septembre 2016)
 Colonel Jean-Patrice Le Saint (2 septembre 2016 - 4 septembre 2018)
 Colonel Stéphane Spet (4 septembre 2018 - été 2020)
 Colonel Arnaud Bouilland (été 2020 au 5 septembre 2022)
 Colonel Anne Labadie (depuis le 5 septembre 2022)

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Bases aériennes de l'Armée de l'air française
 Aérodrome de Lure - Malbouhans

Lien externe 
  Carte d'aérodrome - 2006

Bibliographie 
 

Luxeuil-les-Bains
BA 116
Aéroport en Haute-Saône